Montmirail (lat. mons mirabilis, wunderwirkender Berg) steht für folgende geographischen Objekte:

in Frankreich:
 Montmirail (Marne), Gemeinde im Département Marne
 Montmirail (Sarthe), Gemeinde im Département Sarthe
 Dentelles de Montmirail, Felsenlandschaft im Département Vaucluse
 ehemaliger Kurort in der Gemeinde Gigondas

in der Schweiz:
 Montmirail, Weiler in Thielle-Wavre, Kanton Neuenburg
 Montmirail, anderer Name für Communauté Don Camillo, Kommunität in La Tène, Kanton Neuenburg

Montmirail ist der Familienname folgender Personen:
 Charles-François-César Le Tellier de Montmirail (1734–1764), französischer Offizier
 René Dufaure de Montmirail (1876–1917), französischer Sportler und Fußballfunktionär

Siehe auch:
 Schlacht bei Montmirail im Département Marne (1814)

 Montmirey